Гли́нно (, ) — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Коренёвского сельсовета.

Расположена в центральной части района. Расстояние до районного центра Сморгонь по автодороге — 12 км, до центра сельсовета деревни Корени по прямой — чуть менее 12,5 км. Ближайшие населённые пункты — Кулаково, Новинка, Харуково. Площадь занимаемой территории составляет 0,4780 км², протяжённость границ 8920 м.

Согласно переписи население деревни в 1999 году насчитывало 52 жителя.

До 2008 года Глинно входило в состав Белковщинского сельсовета.

Через деревню проходит автомобильная дорога местного значения  Голешонки — Понара.

Через Глинно проходит регулярный автобусный маршрут Сморгонь — Понара.

Возле деревни находится кладбище участников Первой мировой войны с частично сохранившимися памятниками русским и немецким солдатам.

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Населённые пункты Сморгонского района